661 км, 661-й киломе́тр — топоним в России. 

По происхождению — название по расстоянию от узловых станций, от которых начинается километраж на линиях, где расположены платформы, разъезды, обгонные пункты и пр.

 661 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Горьковская железная дорога  (Чувашская Республика). Код 245573
 661 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, 	Северо-Кавказская железная дорога (Краснодарский край). Код  526662